BT-13 steht für:

 einen Distrikt in Bhutan, siehe Haa (Distrikt)
 ein US-amerikanisches Schulflugzeug, siehe Vultee BT-13

BT0013